Texas Tornado ist der Name folgender Achterbahnen:

 Texas Tornado in Frontierland Family Theme Park
 Texas Tornado in Six Flags AstroWorld, siehe Thriller (Achterbahn)
 Texas Tornado in Wonderland Amusement Park